Kückelheim bezeichnet:
 Kückelheim (Eslohe), einen Ort in der Gemeinde Eslohe in Nordrhein-Westfalen
 Kückelheim (Plettenberg), (Unter-)Ortsteil von Plettenberg im Märkischen Kreis, NRW
 Kückelheim (Schmallenberg), einen Ort in der Stadt Schmallenberg in Nordrhein-Westfalen